Slavko Kovačić (svećenik), hrvatski katolički svećenik, bogoslov i povjesničar
Slavko Kovačić (nogometaš), hrvatski nogometaš